NMS est un sigle qui peut signifier :
 National Museum of Singapore, (en français : Musée national de Singapour) ;
 Network management station, une station de gestion d'un réseau informatique ;
 New Music Seminar, séminaire musical américain ;
 NMS, préfixe de noms de navires de guerre roumain avant 1945 ;
 Nouveaux mouvements sociaux ;
 No Man's Sky, un jeu vidéo sorti en 2016 ;
 Vigilo NMS (Network Monitoring System), un logiciel.